164 км — топоним в пост-СССР.

Азербайджан 
 164 км — пассажирская платформа. Код 556621
 164 км — пассажирская платформа. Код 553911

Россия 
 164 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги. Код 202050
 164 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Витебского направления Октябрьской железной дороги на перегоне Бахарево — Передольская, в Батецком районе Новгородской области. Код 058232
 164 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 582019

Украина 
 164 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 451538